Diocesi di Bathurst in Australia (in latino: Dioecesis Bathurstensis)
Diocesi di Bathurst in Canada (in latino: Dioecesis Bathurstensis in Canada)